Lajinha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lajinha (ort), Minas Gerais, 
 Lajinha (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar